Dominique Biancolelli, nom de deux acteurs de la Comédie-Italienne, père et fils, qui eurent un grand succès sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV, surtout dans le rôle d'Arlequin. 

 Domenico Biancolelli, le père ;
 Pierre-François Biancolelli, le fils, dit Dominique.

Source